Supersportovní automobil nebo supersport je zpravidla označení automobilu, který je velmi drahý, rychlý anebo silný v porovnání s jeho současnými konkurenty. Nejrychlejšími českými super-sporty byly Tatra Grafit (341 km/h, 400 koní, V8, 4493 cm³, 450 Nm), Tatra Ecorra V8 Sport (320 km/h, 0–100 km za 4 s, 400 koní, V8, 4423 cm³, 480 Nm), Tatra 700 GT (316 km/h, 0–100 km za 5 s, V8, 4500 cm³, 490 Nm) a Tatra MTX V8 (265 km/h, 0–100 km za 5,6 s, 307 koní, V8, 3919 cm³, 365 Nm).

Některé supersporty

1950 
 Aston Martin DB2
 Ferrari TR
 Jaguar D-Type
 Jaguar XKSS
 Mercedes 300 SL
 Pegaso Z-102
 Škoda 1100 OHC (typ 968)
 Veritas RS

1960 
 Aston Martin DB4 GT Zagato
 Bizzarrini GT 5300
 De Tomaso Mangusta
 Ferrari 250 GTO
 Ferrari 500 Superfast
 Ferrari Daytona
 Ford GT40
 Iso Grifo
 Jaguar E-Type
 Jaguar XJ13
 Lamborghini Miura
 Lola T70
 Maserati Ghibli
 Monteverdi High Speed 375
 AC Cobra 427

1970 
 Aston Martin V8 (Vantage)
 BMW M1
 De Tomaso Pantera
 Lamborghini Countach
 Maserati Bora
 Monteverdi Hai 450
 Panther 6
 Porsche 928 S4/GT
 Škoda 1100 GT

1980 
 Aston Martin Bulldog
 Aston Martin V8 Zagato
 Ferrari 288 GTO
 Ferrari F40
 Ferrari Testarossa
 Lotus Turbo Esprit
 Porsche 959
 Vector W2

1990 
 Bugatti EB110
 Cizeta V16T
 Dauer 962 LM
 Dodge Viper
 Ferrari F50
 Isdera Commendatore 112i
 Jaguar XJ220
 Jaguar XJR-15
 Lamborghini Diablo
 Lister Storm
 Lotus Elise
 McLaren F1
 Mercedes-Benz CLK GTR
 Monteverdi Hai 650 F1
 MTX Tatra V8
 Porsche 911 GT1
 Tatra Ecorra Sport V8
 TVR Cerbera
 Vector W8

Od roku 2000 
Údaje se vztahují k nejlepšímu modelu.

Externí odkazy 
 

 
Dopravní seznamy
Dějiny silniční dopravy